Ursicinus van Brescia
 Ursicinus, legeraanvoerder